Niemcy:
 Donndorf – dzielnica Roßleben-Wiehe

Osoby:
 Adolf Donndorf – niemiecki rzeźbiarz
 Karl Donndorf – niemiecki rzeźbiarz
 Siegfried Donndorf – niemiecki malarz

Inne:
 Donndorf – ród

Zobacz też:
 Dohndorf
 Dondorf